Halifax – jednostka samorządowa (regional municipality) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Zarządzanie zasobami ludzkimi.